Rohrklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

 Rohrklinge (Öhringen), Siedlungsplatz des Ortsteils Michelbach am Wald der Stadt Öhringen im Hohenlohekreis

 Rohrklinge, oberes Tal des Rohrbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Wüstenbachs) auf dem Gebiet der Gemeinde Aspach im Rems-Murr-Kreis
 Rohrklinge (Wilhelmsbach), rechte Bachmulde zum Wilhelmsbach abwärts von Eichelberg, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn